Howlett est un nom de famille
 Doug Howlett (né en 1978), rugbyman néo-zélandais
 Eric Mayorga Howlett (en) (1926 - 2011), inventeur du LEEP (Large Expanse Extra Perspective) 
 Liam Howlett (né en 1971), musicien britannique
 Mike Howlett (né en 1950), musicien 
 Noel Howlett (1901 - 1984), acteur anglais

Personnage de fiction 
 Logan Howlett : le vrai nom Wolverine

Homonymie de patronyme